Андрій Вікторович Корнієнко ( 2 червня 1969, Донецьк) — український кінопродюсер. Засновник кінокомпанії Good Morning Films

Фільмографія 
Продюсер фільмів:
 «Мрія Кіри» (2023 у виробництві)
 «Я працюю на цвинтарі» (2021)
 «КРУТИ 1918» (2019)
 «Правило бою» (2017)